Тэнасе () — румынская фамилия. Известные носители:

 Тэнасе, Александр (род. 1971) — молдавский политик, с 2009 года министр юстиции Молдовы.
 Тэнасе, Анка (род. 1968) — румынская гребчиха.
 Тэнасе, Георгий (в монашестве Гликерий; 1892—1985) — митрополит Румынской православной старостильной церкви.
 Тэнасе, Константин (1880—1945) — румынский актёр и сценарист.
 Тэнасе, Кристиан (род. 1987) — румынский футболист, игрок национальной сборной.
 Тэнасе, Мария (1913—1963) — популярная румынская певица.
 Тэнасе, Никуцэ Ангелович (1924—1986) — румынский писатель, поэт и сатирик.
 Тэнасе, Пётр (1916—2011) — иеросхимонах, православный старец, известный под именем Петроний.